Стриманість — свідоме гамування бажань, почуттів, пристрастей, задоволень тощо.
 Абстинентний синдром (синдром відміни) — синдром фізичних і/або психічних розладів, що розвивається у хворих на наркоманію через деякий час після припинення прийняття наркотику або зменшення його дози.
 Абстиненція (психоаналіз) — термін, що використовується для опису стану хворих на істерію страху і невроз нав'язливих станів у процесі психоаналітичної терапії.
 Абстинент, від  (abstinentis) той, що стримується — прихильник утримання від чого-небудь, найчастіше йдеться про утримання від вживання спиртних напоїв.

Посилання 
 Абстиненція  // ВУЕ